Вюрц ( або ) — прізвище. 

Відомі носії:
 Александр Вюрц (; 1974) — австрійський автогонщик, пілот Формули-1.
 Расмус Вюрц (; 1983) — данський футболіст, півзахисник клубу «Ольборг». Виступав за національну збірну Данії.
 Шарль Адольф Вюрц (; 1817–1884) — французький хімік.

Прізвища